Spojení písmen A, U a G může mít různé významy:

 Start kodon
 Steyr AUG